

, dans la province de Fars.

Borj Rahhal est un village libanais situé dans le Gouvernorat du Sud-Liban.

Borj Adoumoue, est un Bastion et une place forte à Salé au Maroc.

Borj el-Khadra, anciennement appelé Fort Saint, est le lieu le plus méridional de la Tunisie.

Voir aussi